Chreschtschatyk (ukrainisch ) steht für:
 Chreschtschatyk (Kiew), Hauptstraße im Zentrum Kiews
 U-Bahnhof Chreschtschatyk, Metrostation in Kiew
 Chreschtschatyk (Zeitung Ukraine), Zeitung aus Kiew

Chreschtschatyk ist der Name folgender Ortschaften in der Ukraine:
 Chreschtschatyk (Krolewez), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krolewez
 Chreschtschatyk (Romny), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny
 Chreschtschatyk (Tscherniwzi), Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi
 Chreschtschatyk (Tscherkassy), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy